Der BMW X3 ist ein seit Herbst 2003 produzierter Mittelklasse-SUV von BMW (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft). Seit Ende 2010 ist die zweite Generation des X3 auf dem Markt. Die dritte Generation wurde am 26. Juni 2017 vorgestellt und kam im November 2017 in den Handel. Die aktuelle Baureihe des X3 wurde zunächst allein im Werk in Spartanburg County (South Carolina) gebaut, inzwischen auch in Rosslyn (Südafrika). Seit 2019 wird der BMW X3 erstmals auch als BMW X3 M angeboten.

Der batterieelektrisch angetriebene iX3 auf Basis der dritten Generation wurde am 14. Juli 2020 vorgestellt. Er wird in China produziert.

Alpina bietet seit 2013 mit dem Alpina XD3 ein Fahrzeug auf Basis des X3 an.

Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2003 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 378.333 BMW X3 neu zugelassen worden. Den BMW iX3 führte das Kraftfahrt-Bundesamt zeitweise als eigene Baureihe, dann wieder mit dem BMW X3 zusammen. Er wird in dieser Übersicht jedoch generell mit eingerechnet.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Offizielle Website des BMW X3

Einzelnachweise 

X3
Pkw-Modell
Sport Utility Vehicle
Kombi